Maximilian Rösler (* 31. August 1984 in Berlin) ist ein deutscher Schauspieler.

Leben 
Rösler besuchte von 2006 bis 2010 die Theaterakademie Stuttgart. Bis 2014 wirkte er unter anderem am Theater der Altstadt Stuttgart und an der Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin. Im Jahr 2013 war er bei den Brüder-Grimm-Märchenfestspielen in Hanau als König Drosselbart zu sehen. Im Jahr 2014 spielt er die Hauptrolle in der Berliner Komödie „Immer ärger mit den Frauen“.

Filmografie 
 2011: Fahr doch (Regie: Matthias Bäuerle)
 2012: Schwingung (Regie: Philipp Haeberlin)
 2012: Ausverkauft (Regie: Maximilian Raible)
 2013: L(I)EBE (Regie: Oliver Wieländer)
 2013: Der Knopf (Regie: Jasmin Luu)
 2014: Cleaners (Regie: Oliver Wieländer)
 2014: Faust (Regie: Karsten Prühl)
 2014: Schwarzes Loch (Regie: Carmen Stüssi)
 2014: David (Regie: Marcel Dornio)
 2014: Geschwisterliebe (Regie: Karsten Prühl)

Weblinks 
 Homepage von Maximilian Rösler

Filmschauspieler
Theaterschauspieler
Deutscher
Geboren 1984
Mann